Осада Феллина:
 Осада Феллина (1481) — осада и разрушение Феллина русскими войсками в ходе Русско-ливонской войны 1480—1481 годов
 Осада Феллина (1560) — осада и взятие Феллина русскими войсками в ходе Ливонской войны
 Осада Феллина (1602) — осада и взятие Феллина польскими войсками в ходе Польско-шведской войны 1600—1611 годов